Der Ottawa-Marathon (bis 2002 National Capital Marathon; bis 2008 voller Name ING Ottawa Marathon) ist ein Marathon, der seit 1975 in Ottawa stattfindet. Zusammen mit dem Marathon wird ein Halbmarathon abgehalten; außerdem findet seit 1986 am Vortag ein 10-km-Straßenlauf (MDS Nordion 10k) statt, der mit Marathon, Halbmarathon und einem 5-km-Lauf zusammen das Ottawa Race Weekend bildet.

Der Start des Marathons ist im Stadtzentrum am Justizpalast der Provinz Ottawa. Am Parliament Hill vorbei geht es über den Ottawa River nach Gatineau. Über die Alexandria Bridge kehrt man nach Ottawa zurück. Es schließt sich eine Schleife durch die Stadtteile nordöstlich des Rideau River an. Die zweite Hälfte des Kurses verläuft am östlichen Ufer des Rideau Canal entlang nach Süden und am westlichen Ufer entlang zurück ins Stadtzentrum zum Ziel an der Cartier Square Drill Hall. Die Halbmarathonstrecke ist mit der Marathonstrecke identisch, wobei die Schleife jenseits des Rideau Rivers und der südliche Teil der Strecke entlang des Kanals ausgelassen wird. Der 10-km-Lauf verläuft zum größten Teil entlang des Kanals.

2006 wurde eine Gruppe von 14 Athleten, unter ihnen der als Erster im Ziel in einer Zeit von 2:10:32 h eintreffende Kenianer Amos Tirop Matui, irregeleitet und lief deshalb versehentlich eine um 400 m kürzere Strecke. Die Zeiten und Platzierungen dieser Läufer wurden in der offiziellen Rangliste als "nicht ratifiziert" markiert, und diejenigen von ihnen, die bei einem normalen Rennverlauf ein Preisgeld gewonnen hätten, erhielten eine Entschädigung.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:06:04 h, Andualem Shiferaw (ETH), 2022
 Frauen: 2:22:17 h, Gelete Burka (ETH), 2018

10 km
 Männer: 27:24 min, Deriba Merga (ETH), 2009
 Frauen: 30:56 min, Gladys Cherono (KEN), 2015

Siegerlisten

Marathon 
Quellen für Ergebnisse vor 1996: Website des Veranstalters, ARRS

10 km 
Quelle für Ergebnisse vor 1996: ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website des Ottawa Race Weekends
 Ottawa-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Ottawa-Marathon auf marathonguide.com (mit Läuferkommentaren, englisch)
 How the NCM got its start, Artikel von Lynne Bermel auf runnersweb.com, 23. März 2000

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Kanada
Marathon
Gegründet 1975
Erstveranstaltung 1975